Этонбрин () — ледник на острове Северо-Восточная Земля (архипелаг Шпицберген).

Ледник расположен на западном побережье острова и выступает в Валенбергфьорд. Площадь ледника составляет 1070 км². Название леднику было дано в честь Итонского колледжа.

Примечания 

Ледники Шпицбергена